

Благовіщеньє — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Благовіщеньє — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область